De verluchting van een boek: Boekverluchting;
 De "ventilatie" of verluchting van de constructie in een bouwwerk'.